I. Vu Ti (i. e. 141–87), a Han-dinasztia hetedik uralkodója
 Kuang Vu-ti (25–57), a keleti Han első uralkodója
 II. Vu Ti (265–290), a Csin-dinasztia első uralkodója
 Vu Ti (303–334), Li Hsziung csen uralkodó posztumusz neve
 Vu Ti (334–349), Si Hu hou–csao uralkodó posztumusz neve
 Tao Vu-ti (386–409) az északi Vej uralkodója, To-pa Kuj posztumusz neve
 III. Vu Ti (420–422) Liu Szung uralkodója, Liu Jü posztumusz neve
 Taj Vu-ti (424–452) északi Vej uralkodója, To-pa Tao posztumusz neve
 I. Hszia Vu-ti (454–464) Liu Szung uralkodója, Liu Csün posztumusz neve
 IV. Vu Ti (483–493) Csi uralkodója, Hszia Cö posztumusz neve
 V. Vu Ti (502–549) Liang uralkodója, Hszia Jen posztumusz neve
 II. Hszia Vu-ti (532–535) északi Vej uralkodója, Jüan Hsziu posztumusz neve
 VI. Vu Ti (557–559) Csen uralkodója, Csen Pa-hszien posztumusz neve
 VII. Vu Ti (561–578) Pej Csou uralkodója, Jü-ven Jung posztumusz neve
 Sen Vu-ti (951–954) Liu Min északi han uralkodó posztumusz neve
 Jing Vu-ti (968–982) Liu Csi-jüan északi han uralkodó posztumusz neve
 Vu Ti (1982) kínai softballjátékos, olimpikon
 Vu Ti (1991) kínai teniszező
 Vu Ti (1993) kínai kosárlabdázó, olimpikon